Вячесла́в Поздняко́в:
 Поздняков, Вячеслав Владимирович (род. 1978) — фехтовальщик на рапирах.
 Поздняков, Вячеслав Григорьевич (род. 1941) — советский и российский агроном, библиотечный деятель.